

Localidades

Sainte-Geneviève (Aisne)
Sainte-Geneviève (Mancha)
Sainte-Geneviève (Meurthe-et-Moselle)
Sainte-Geneviève (Oise)
Sainte-Geneviève (Seine-Maritime)

Desambiguações de topônimos